Obach ist der Familienname folgender Personen:

 Caspar Obach (1807–1868), Schweizer Maler
 Theobald Obach (1843–1887), deutsch-österreichischer Seilbahntechniker 

Siehe auch:
 Ohbach